Stubberup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Stubberup (Borup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Borup Sogn, Køge Kommune
 Stubberup (Faxe Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Faxe Sogn og Hylleholt Sogn – Faxe Kommune
 Stubberup (Fårevejle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fårevejle Sogn, Odsherred Kommune
 Stubberup (Herritslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Herritslev Sogn, Guldborgsund Kommune
 Stubberup (Højen Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Højen Sogn, Vejle Kommune
 Stubberup (Løsning Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Løsning Sogn, Hedensted Kommune
 Stubberup (Magleby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Magleby Sogn, Vordingborg Kommune
 Stubberup (Oue Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Oue Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Stubberup (Sandager Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sandager Sogn, Assens Kommune
 Stubberup (Stubberup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stubberup Sogn, Kerteminde Kommune
 Stubberup (Tingsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tingsted Sogn, Guldborgsund Kommune
 Stubberup (Vallensved Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vallensved Sogn, Næstved Kommune
 Stubberup (Ørslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørslev Sogn, Slagelse Kommune